Desa Muktijaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Muktijaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,40, long 107,04), Jawa Barat, 
 Desa Muktijaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,20, long 107,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar